

Persone
Charlie Criss – cestista e allenatore statunitense
Darren Criss – attore e cantautore statunitense
Peter Criss – batterista statunitense
Sonny Criss – sassofonista e compositore statunitense

Altro
 Criss – eponima band di Peter Criss

Pagine correlate 
 Criss Angel
 Cris